96 může být:

 96 (číslo) – přirozené číslo
 96 – rok
 96 př. n. l. – rok
 Messier 96 – spirální galaxie v souhvězdí Lva
 Iljušin Il-96 – dopravní letoun
 Saab 96 – osobní automobil
 STS-96 – let raketoplánu Discovery v květnu a červnu 1999
 Kulomet Typ 96 – kulomet
 MCS-96 – řada mikrokontrolerů